Falls City désigne :

 Falls City, une ville située dans le Nebraska ;
 Falls City, une ville située dans l’Oregon ;
 Falls City, une ville située dans le Texas.